Par ordre chronologique
 Bertram (de) Ashburnham (), connétable du château de Douvres, exécuté par Guillaume le Conquérant ;
 Bertram Ashburnham (1797–1878), pair britannique ;
  (1840–1913), pair britannique, fils du précédent.